Сборная России по футболу — национальные сборные команды России по футболу, участвующие в международных матчах (соревнованиях):
 Первая (главная) сборная
 Сборная России по футболу — команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу.
 Сборная Российской империи по футболу — команда Российской империи, представлявшая страну на международных соревнованиях по футболу с 1911 по 1914 годы.

 Вторая сборная России по футболу
 Молодёжная сборная России по футболу — сборная России по футболу (до 21 года) — команда, в составе которой могут выступать футболисты России в возрасте 21 года и младше.
 Олимпийская сборная России по футболу — то же, что Молодёжная сборная России по футболу (при этом, игроки должны быть не старше 23 лет; с 1996 года в каждой команде могут играть три футболиста любого возраста, остальные должны быть не старше 23 лет). См. также Футбол на Олимпийских играх.
  — футбольная сборная России из игроков младшей возрастной категории:
 Сборная России по футболу (до 15 лет)
 Сборная России по футболу (до 16 лет)
 Сборная России по футболу (до 17 лет) — команда, в составе которой могут выступать футболисты России в возрасте 17 лет и младше.
 Сборная России по футболу (до 18 лет)
 Сборная России по футболу (до 19 лет) — команда, в составе которой могут выступать футболисты России в возрасте 19 лет и младше.
 Сборная России по футболу (до 20 лет)
 Студенческая сборная России по футболу. См. также Футбол на Универсиадах.

Женские сборные России по футболу 
 Женская сборная России по футболу — женская национальная сборная.
 Женская молодёжная сборная России по футболу — женская сборная России по футболу (до 19 лет) — женская национальная сборная, в составе которой могут выступать девушки в возрасте 19 лет и младше.
 Женская сборная России по футболу (до 17 лет)
 Женская студенческая сборная России по футболу

См. также 
 Сборная СССР по футболу (значения)
 Сборная СНГ по футболу
 Сборная России по футболу 7х7
 Сборная России по пляжному футболу
 Женская сборная России по пляжному футболу

Примечания